Sasaima kan syfta på:

Colombia 

 Sasaima (kommun), Cundinamarca, 
 Sasaima (ort), Cundinamarca,